
«Двойной альбом» — сборник лучших песен российской рок-группы «Крематорий», записанный в период с 26 октября 1992 года по 24 января 1993 года в тон-студии Киностудии им. М. Горького и выпущенный в 1993 году к 10-летию группы. Музыка альбома разнообразна - вальсы, баллады, рок-н-роллы и блюз. В альбом вошли песни из предыдущих альбомов, перезаписанные новым составом, и две новые композиции. Одна из наиболее известных и ярких компиляционных записей в дискографии группы.

В последующем альбом был издан на разных носителях компаниями APEX Records, Элиас Records, Lion Music (Украина), Moroz Records, Big Staff M и др.

Список композиций 
Автор всех песен — А. Григорян, кроме указанных особо
 Проходящие мимо
 Реанимационная машина
 Клаустрофобия
 Адольф
 Таня
 Кондратий
 Крематорий
 Лепрозорий
 Маленькая девочка
 Посвящение бывшей подруге (В. Троегубов)
 Наше время
 Vinus Memoirs (В. Троегубов)
 Sky
 Гончие псы
 Последний шанс
 Клубника со льдом
 Дрянь (М. Науменко)
 Харе Рама
 Космос
 Америка
 Безобразная Эльза
 Сексуальная кошка
 Аутсайдер
 Мусорный ветер

Участники 
 Армен Григорян — вокал, гитара, губная гармоника (11), бэк-вокал (10, 12, 17)
 Виктор Троегубов — вокал (10, 12, 17), гитара (10, 12, 17), бэк-вокал
 Андрей Мурашов — гитара
 Сергей Третьяков — бас-гитара
 Михаил Россовский — скрипка (15, 18, 22)
 Андрей Сараев — ударные, перкуссия

Приглашённые участники записи 
 Вадим Саралидзе — скрипка (3, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 24)
 Михаил Адамов — клавишные (2, 9)
 Олег Сакмаров — флейта (5)

Примечания

Ссылки 
 Летопись (часть 8)

Альбомы группы «Крематорий»
Двойные альбомы